Svetovni pokal v smučarskih poletih 1998 je bila osma uradna sezona svetovnega pokala v smučarskih poletih nagrajena z malim globusom kot del iste sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar

Moški

Lestvica

Smučarski poleti

Pokal narodov neuradno

Sklici in opombe 

1994 v športu
1998